Kalk kan syfta på:
 Kalk – en vardaglig benämning för olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium
 Kalksten – en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat
 Kalkspat – ett vanligt förekommande, bergartsbildande mineral
 Kalkvatten – vattenlösning av kalciumhydroxid
 Kalkmjölk – uppslamning av kalciumhydroxid i mättat kalkvatten
 Kalkugn – ugn för bränning av kalksten till kalk
 Kalk (dryckeskärl) – ett dryckeskärl, främst syftande på ett liturgiskt kärl för nattvardsvin
 Kalk (botanik) – inom botaniken en benämning på bladen på en blomma utan tydlig uppdelning i krona och foder
 Kalcium – ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca
 Kalciumoxid – CaO, kallas också bränd kalk, osläckt kalk
 Kalciumhydroxid – Ca(OH)2, kallas också släckt kalk
 Kalciumnitrat – Ca(NO3)2, kallas också kalksalpeter
 Kalciumkarbonat – ett i naturen mycket vanligt salt, den viktigaste komponenten i skal av marina organismer, snäckor, pärlor och äggskal m m.
 Kalkmålning
 Målning med kalkfärg
 Kalkmålning kan avse muralmålning, framför allt sådan utförd på kalkputs
 Kalker – ett äldre allmänt begrepp för metalloxider, se flogistonteorin

Se även 
 Kalkning av mark eller sjö.